Gaston Darboux (1842-1917), mathématicien Français,
 Lauriane Darboux – Doumbouya ( ? - ), gendarme et femme politique guinéenne d'origine Français,
Paul Darboux (1919 - 1982), commerçant et homme politique béninois.